Кругово́й:

 Круговой — гонщик, которого обогнали на круг.
 Круговой, Данил Владиславович — российский футболист.

См. также 

 Статьи, начинающиеся со слова «Круговой»